Císařka může být:

lidové označení
 Muchomůrka císařka – lidové označení houby
 Císařská letní – lidové označení krajové odrůdy hrušně

jiné
 Císařka (usedlost na Smíchově) – zaniklá usedlost v Praze

Související články 
 Císař